Юр'їв (Гюргев) — староруське місто, яке було засноване князем Ярославом Мудрим і мало цю назву з 1032 року до середини 13-го століття. Було попередником Білої Церкви.
 Юр'їв — стара назва міста Тарту (Естонія), яке було засноване князем Ярославом Мудрим і мало цю назву у 1030-1061 та 1893-1918 роках

Див. також 
 Юр'їв день